Heinrich Wirth ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Wirth (Schriftsteller) (1873–1916), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Wirth (Ingenieur) (1899–1969), Schweizer Ingenieur
 Heinrich Wirth (Unternehmer) († 1974/1975), deutscher Unternehmensgründer